Huanan Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huanan Xian (härad i Kina), Heilongjiang, 
 Huanan (häradshuvudort i Kina), Heilongjiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar